Den Familiennamen Sageder tragen folgende Personen

 Alfred Sageder (1933–2017), österreichischer Ruderer
 Sebastian Sageder (* 1980), österreichischer Ruderer
 Thomas Sageder (* 1983), österreichischer Fußballtrainer